Doge (staatshoofd)
Döge, plaats in Hongarije
Doge (meme), een bekende internetmeme rondom foto’s van een Shiba-hond
Dogecoin (DOGE), een cryptomunt gebaseerd op de internetmeme